« Sans-papiers » désigne, de manière générale, tout être vivant ne disposant pas de documents permettant de prouver son identité. 

L'expression est généralement utilisée pour désigner un étranger en situation irrégulière.

Voir aussi 
Sans-papiers en France
Sans papiers ni crayon
Cheval sans papiers

Droit des étrangers
Immigration